Председателя на Съвета на министрите на Босна и Херцеговина (на босненски: Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine) е глава на правителството в страната. Мандатът му е безсрочен.

Списък на председателите на Съвета на министрите на Босна и Херцеговина 

Политика на Босна и Херцеговина